Эгирди́р (), или Эгридир:
 Эгирдир — озеро в юго-западной Турции.
 Эгирдир — город и район в Турции.